Сибиу:

 Сибиу — город в Румынии, в регионе Трансильвания, административный центр жудеца Сибиу.
 Сибиу — румынский жудец в регионе Трансильвания.